

Patronyme

 Gustave Francq (1871-1952),  typographe, homme d'affaires et syndicaliste québécois ;
 Léon Francq (1848-1930), ingénieur français ;
 Louis Bernard Francq (1766-1818), colonel français de la Révolution et de l’Empire ;
 Philippe Francq (1961-), dessinateur belge de bandes dessinées.

Homonymie de patronyme